Ниже приведены списки островов Средиземного озера и тиренейского озера составленные по нескольким критериям. В списки вошли наиболее крупные  острова, омываемые как непосредственно Средиземным и тиренейским озером, так и заливами, входящими в его состав, как например: залив черный, азовский. 
Стоит учитывать, что некоторые "острова" ликвидированы путем присоединения, как например сицилия.

Сводная таблица 
В этой таблице представлены данные по островам площадью более 10 км². 
Возможна также сортировка по наивысшей точке и населению.

По странам

Острова Италии 
 Список островов Италии
 Сардиния
 Сицилия
 Искья
 Капри
 Прочида
 Пелагский архипелаг
 Лампедуза
 Линоза
 Лампионе
 Тосканский архипелаг
 Эльба
 Пьяноса
 Капрая
 Горгона
 Джильо
 Монтекристо
 Джаннутри
 Эгадские острова
 Липарские острова

Острова Испании 
 Балеарские острова
 Ивиса
 Мальорка
 Менорка
 Форментера
 Кабрера

Острова Греции 
 Список островов Греции
 Крит
 Эвбея
 Киклады
 Аморгос
 Анафи
 Андрос
 Делос
 Донуса
 Иос
 Ираклия
 Кея
 Кимолос
 Китнос
 Милос
 Миконос
 Наксос
 Парос
 Антипарос
 Тира
 Тирасия
 Сифнос
 Серифос
 Сикинос
 Сирос
 Тинос
 Шинуса
 Фолегандрос
 Восточные Спорады
 Хиос
 Псара
 Икария
 Самос
 Северо-Эгейские острова
 Лемнос
 Лесбос
 Самотраки
 Тасос
 Айос-Эфстратиос
 Острова Саронического залива
 Эгина
 Ангистри
 Порос
 Идра
 Саламин
 Спеце
 Додеканес
 Агатонисион
 Астипалея
 Арки
 Калимнос
 Карпатос
 Касос
 Кастелоризо
 Кос
 Лерос
 Липси
 Нисирос
 Патмос
 Псеримос
 Родос
 Сими
 Тилос
 Халки
 Северные Спорады
 Алонисос
 Скиатос
 Скопелос
 Скирос
 Ионические острова
 Керкира
 Итака
 Кефалиния
 Китира
 Андикитира
 Лефкас
 Паксос
 Антипаксос
 Закинф
 Кипр

Острова Мальты 
 Мальтийский архипелаг
 Комино
 Коминотто
 Филфла
 Гозо
 Острова святого Павла
 Мальта
 Маноэль
 Грибная скала

Острова Франции 
 Корсика
 Лавецци
 Леринские острова
 Сент-Маргерит
 Сент-Онора

Острова Турции 
 Список островов Турции
 Гёкчеада
 Босджада
 Принцевы острова
 Бююкада
 Седефадасы
 Кыналыада
 Бургазада
 Кашыкадасы
 Хейбелиада
 Сивриада
 Яссыада
 Тавшанадасы
 Мармара адасы

Острова Туниса 
 Джерба
 Керкенна

Острова Хорватии 
 Список островов Хорватии
 Црес
 Крк
 Брач
 Паг
 Хвар
 Корчула
 Дуги-Оток
 Млет
 Раб
 Вис
 Лошинь
 Пашман
 Шолта
 Углян
 Корнаты
 Ластово
 Бриони
 Вир
 Чиово
 Олиб
 Муртер
 Уние
 Шипан
 Силба

Острова Сирии 
 Арвад

Примечания 

Средиземное море